Джавадабад — топоним, своим происхождением связанный с именем Джавад, восходящим к лакабу девятого шиитского имама Мухаммада Аттаки.

 Джавадабад (город) () — город (шахр) и центр района (бахша) Джавадабад в составе шахрестана Варамин остана Тегеран.
 Джавадабад (бахш) — район (бахш) шахрестана Варамин остана Тегеран.
 Джавадабад (Гермсар) — деревня в шахрестане Гермсар остана Семнан.
 Джавадабад (Илам) — деревня в шахрестане Даррешехр остана Илам.
 Джавадабад (Керман) — деревня в шахрестане Керман остана Керман.
 Джавадабад (Нурабад) — деревня в шахрестане Нурабад остана Лурестан.
 Джавадабад (Селселе) — деревня в шахрестане Селселе остана Лурестан.
 Джавадабад (Систан и Белуджистан) — деревня в шахрестане Хаш остана Систан и Белуджистан.
 Джавадабад (Сорхе) — деревня в шахрестане Сорхе остана Семнан.
 Джавадабад (Фарс) — деревня в шахрестане Казерун остана Фарс.
 Джавадабад (Азербайджан), Джавидабад () — аул в Бабекском районе Нахичеванской Автономной Республики Азербайджана.